Vinylether steht für:

 die chemische Stoffgruppe der Vinylether, die eine Teilgruppe der Enolether ist
 die chemische Verbindung Methylvinylether